

Persone 
 Dóra Győrffy – ex altista ungherese
 György Györffy – storico ungherese, membro dell'Accademia ungherese delle scienze 
 Katalin Győrffy – ex schermitrice ungherese